José Sierra ist der Name folgender Personen:

* José Sierra (Fußballspieler), mexikanischer Fußballspieler (Spitzname: Chato)
 José Sierra (Radsportler), spanischer Radsportler 
 José Sierra (Rennfahrer) (* 1999), mexikanischer Rennfahrer
 José Luis Sierra (* 1968), chilenischer Fußballspieler
 José Manuel Sierra (* 1978), spanischer Handballtorhüter
 José Luís Mumbiela Sierra (* 1969), spanischer Geistlicher, Bischof zu Almaty